Ю́рий Бату́рин:
 Батурин, Юрий Анатольевич (род. 1972) — российский актёр театра и кино.
 Батурин, Юрий Михайлович (род. 1949) — российский политик, учёный и космонавт, доктор юридических наук, профессор. Батурин, Юрий Ефремович (род.1936) — советский и российский нефтяник, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2016 года (2017).